Grünow – comune tedesco del Brandeburgo
 Grünow – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Grünow – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder nel Brandeburgo

Pagine correlate 
Grunow